Remixes:

 Remixes — альбом ремиксов Энрике Иглесиаса 1998 года.
 Remixes — альбом ремиксов Луиса Фонси 2001 года.
 Remixes — альбом ремиксов Кристины Орбакайте 2001 года.
 Remixes — альбом ремиксов группы Nirvana 2005 года.
 Remixes — альбом ремиксов Four Tet 2006 года.
 t.A.T.u. Remixes — альбом ремиксов группы «Тату (группа)» 2003 года.
 RemixeS — альбом ремиксов Милен Фармер 2003 года.
 Remixes 81–04 — альбом ремиксов группы Depeche Mode 2004 года.
 Remixes 2: 81–11 — альбом ремиксов группы Depeche Mode 2011 года.

См. также